Droga krajowa B19 (Austria)
 Droga krajowa B19 (Niemcy)

Zobacz też